Pablo Benegas Urabayen (San Sebastián, 21 de junho de 1976) é o guitarrista do grupo de pop espanhol La Oreja de Van Gogh.

Biografia 
É filho do político e ex-presidente do Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) José María Benegas e de Maite Urabayen. Além de pertencer ao grupo, já dirigiu um curta-metragem chamado La promesa (A Promessa) no qual participou sua atual esposa Eider Ayuso.

No Grupo La Oreja de Van Gogh 
É também compositor, junto com Xabi San Martín.

Compôs solo as seguintes músicas:
Pesadilla
La chica del gorro azul
Manhattan

Ver também 
 Lista de bandas de rock em espanhol

Ligações externas 
 
 

Guitarristas da Espanha